Parafie pod wezwaniem MB Bolesnej (MB ⇒ Matki Boskiej lub Matki Bożej):

Parafie w Polsce 
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Boruszowicach
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Brzęczkowicach
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Cielu
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Łomży
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi
 Parafia Pana Jezusa Ukrzyżowanego i MB Bolesnej w Pakości-Kalwaria
 Parafia Matki Bożej Bolesnej w Rybniku
 Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Sadku
 Parafia Matki Bożej Bolesnej w Strudze

Parafie na świecie 
 Parafia Matki Bożej Bolesnej w Holyoke (Stany Zjednoczone)

Zobacz też 
 kościół MB Bolesnej
 parafie pod wezwaniem MB

!